Air Batumi — грузинская авиакомпания с штаб-квартирой в Батуми, Грузия.

Деятельность 
Авиакомпания выполняет чартерные и регулярные рейсы из аэропортов Батуми и Тбилиси.

Флот 
По состоянию на февраль 2013 года авиапарк авиакомпании состоит из двух самолётов Fokker 100

Ранее в эксплуатации был также самолёт Boeing 737

Авиакомпании Грузии
Организации Батуми